Spaulding ist der Name mehrerer 

Personen:
 Albert Clanton Spaulding (1914–1990), US-amerikanischer Archäologe
 Edward Gleason Spaulding (1873–1940), US-amerikanischer Philosoph
 Elbridge G. Spaulding (1809–1897), US-amerikanischer Politiker
 Huck Spaulding (1928–2013) war ein US-amerikanischer Tätowierer und Unternehmer
 Huntley N. Spaulding (1869–1955), US-amerikanischer Politiker
 James Spaulding (* 1937), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jeb Spaulding (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 John Spaulding (1790–1870), US-amerikanischer Politiker
 Oliver L. Spaulding (1833–1922), US-amerikanischer Politiker
 Perley Spaulding (1878–1960), US-amerikanischer Pilzkundler
 Robert Kilburn Spaulding (1898–1992), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Rolland H. Spaulding (1873–1942), US-amerikanischer Politiker 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spaulding (Alabama)
 Spaulding (Florida)
 Spaulding (Illinois)
 Spaulding (Iowa)
 Spaulding (Louisiana)
 Spaulding (Maine)
 Spaulding (Minnesota)
 Spaulding (Oklahoma)
 Spaulding (West Virginia)
 Spaulding (Wisconsin), im Jackson County
 Spaulding Corners (Illinois)
 Spaulding Furnace (New York)
 Spaulding Township, Michigan

Geographische Objekte:
 Spaulding-Halbinsel, Halbinsel an der Bakutis-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Spaulding Pond, Stausee in Connecticut, Vereinigte Staaten
 Spaulding Pond (Antarktika), Schmelzwassertümpel im Viktorialand, Antarktika
 Spaulding Rocks, Felsvorsprünge im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Teile von Firmierungen:
 Spaulding Automobile & Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1902–1903)
 Spaulding Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1876 bis 1920er Jahre)

Siehe auch:
 Spalding